Twin Brigdes può riferirsi a:
Twin Bridges – località statunitense nella California
Twin Bridges – città statunitense nel Montana